Beni peut désigner :

Nom commun 
 Beni, une épithète ou un préfixe désignant la couleur rouge vif en japonais, fréquent dans les mots composés (Beni shōga, etc.)
 Beni, un mot arabe voulant dire enfants, descendants (pluriel de ibn ou ben « le fils de »), par lequel commence le nom de beaucoup de tribus ou de villes arabes comme Beni-Ali (tribu de Ali).

Hydronyme 
 Beni est une rivière de Bolivie

Toponymes

Beni Aïssi, commune de la wilaya de Tizi Ouzou.
 Beni Amrane, commune de la wilaya de Boumerdès.
 Beni Djellil, commune de la wilaya de Béjaïa.
Beni Douala, commune de la wilaya de Tizi Ouzou.
 Beni Haoua, commune de la wilaya de Chlef.
 Beni Mellikeche, commune de la wilaya de Béjaïa.
 Beni Mered, commune de la wilaya de Blida.
 Beni Milleuk, commune de la wilaya de Tipaza.
Beni Ounif, commune de la wilaya de Béchar.
Beni Ourtilane, commune de la wilaya de Sétif.
Beni Snous, commune de la wilaya de Tlemcen.
Beni Tamou, commune de la wilaya de Blida.
Beni Yenni, commune de la wilaya de Tizi Ouzou.

Beni, un département de la Bolivie.

Beni, un territoire du Nord-Kivu.
 Beni, une ville.
 Beni, une commune de la ville de Beni.

Beni Suef, une ville.

Gharb-Chrarda-Beni Hssen, une des seize régions du Maroc.

Beni, un comité de développement villageois.

Beni Khedache, une ville du Sud de la Tunisie.
 Beni M'Tir, un village.

Patronymes 
 Beni est un alias de Beni Arashiro, une chanteuse japonaise.
 Beni est un dévot qui a composé des louanges repris dans le Guru Granth Sahib, le livre saint des sikhs.

 Alphonse Beni (1946-2023), acteur et réalisateur camerounais ;
 Paolo Beni (vers 1552-1625), philologue et critique littéraire italien.

Homonymie de toponyme